Sơn La (provincie)
 Sơn La (stad)